

História 
 Arquelau de Atenas — pupilo de Anaxágoras ()
 Arquelau I da Macedônia — reinou de 413 a 

 Arquelau (general) — lutou na Primeira e na Terceira Guerra Mitridática ()
 Arquelau (marido de Berenice IV do Egito) — filho do anterior, e parente do seguinte
 Arquelau da Capadócia — reinou de  a 
 Herodes Arquelau — etnarca da Samaria, Judeia e Idumeia,  - 
 Arquelau de Esparta — filho de Agesilau, rei de Esparta
 Arquelau de Priene — antigo escultor grego

Mitologia 
 Arquelau — filho de Héracles
 Arquelau — filho de Electrião e Anaxo. Morto pelos filhos de Ptérela, que clamavam pelo reino de seu ancestral, Nestor
 Arquelau — filho de Egito (mitologia). Morto por sua esposa, Anaxíbia, filha de Dánao
 Arquelau (filho de Têmeno) — mencionado por Higino, que diz que Têmeno era filho de Héracles. Exilado por seus irmãos, recebeu como promessa o reino governado por Cisseu da Macedónia Antiga, juntamente com o casamento de sua filha; mas Cisseu estava planejando matá-lo. Arquelau descobre o plano, mata o rei e foge, fundando a cidade de Egas. Ancestral de Alexandre II da Macedónia.

Desambiguações de história
Desambiguações de mitologia
Heráclidas